«Форпост» () — роман польского прозаика Болеслава Пруса, изначально публиковавшийся в журнале «» с 1885 по 1886 год. В книжной форме был издан в 1886 г. Изначально произведение должно было называться «Наш форпост». В романе проявляются два литературных направления: натурализм и реализм.
На русском языке книга была впервые издана в 1887 году. Следующее издание было в Государственном издательстве художественной литературы в Москве в 1962 году, в переводе Е. М. Рифтиной.

О произведении 
В «Форпосте» затрагиваются вопросы немецкой колонизации польских земель во второй половине XIX века и борьбы польского крестьянства за удержание этих земель.

Прус, говоря о крестьянском вопросе и о прогрессивных сдвигах в польской литературе, которые, по его мнению, состояли в том, что место позитивистского героя, то есть инженера, предпринимателя и т. д., начал занимать крестьянин, указывает на пример русской литературы:
Стыдно признаться, но в крестьянском вопросе мы, поляки, остались далеко позади русских. У них крестьянская тема была модной еще тогда, когда у нас поэты или драматурги «боролись с губительным влиянием позитивизма и естественных наук». И только теперь, когда в России уже возникла целая литература, или описывающая народ, или предназначенная для народа, мы начинаем обращать к народу первые взгляды

Прообразом деревни в романе послужила деревня Пшибыславице недалеко от Люблина. Об этом пишет Стефан Жеромский со слов хорошо знавшей Пруса О. Родкевич (впоследствии — жены Жеромского): …Пани Октавия рассказывала мне историю написания «Форпоста». Сюжет взят из жизни деревни Пшибыславицы и немецкой колонии, находившейся по дороге в Люблин. Пани Октавия ездила туда вдвоём с Прусом, когда он собирал материал. Они ходили по хатам и к реке, о которой говорится в «Форпосте», сидели по полдня у немцев.

Сюжет 
Немецкие колонизаторы хотят выкупить землю польского крестьянина Юзефа Слимака. Ему предлагают деньги, на которые он мог бы купить ещё больше земли, но в другом месте, но он не соглашается. Колонизаторы прибегают к различным способам убеждения.

Персонажи 
Персонажей романа можно условно поделить на несколько общественных групп:

 помещики (Владислав, его жена и шурин)
 духовенство (священник)
 крестьяне (Юзеф Слимак, Ягна Слимакова, Стасек Слимак, Ендрек Слимак, Гжиб, Мачек Овчаж и др.)
 евреи (Иосель, Иойна Недопеж)
 немецкие колонисты

Рецензии 
Б. Прус показывает, как далеки друг от друга помещики и крестьяне, как враждебно крестьяне относятся к помещику, с которым ведут непрерывную борьбу за землю.

Примечания 

Романы на польском языке